Acobamba (dt. „sandige Ebene“) steht für:

 Acobamba (Huancavelica), Provinzhauptstadt in der Region Huancavelica (Peru)
 Acobamba (Sihuas), Distriktverwaltungssitz in der Provinz Sihuas (Peru)
 Acobamba (Tarma), Distriktverwaltungssitz in der Provinz Tarma (Peru)
 Distrikt Acobamba (Acobamba), Distrikt in der Provinz Acobamba, Region Huancavelica (Peru)
 Distrikt Acobamba (Sihuas), Distrikt in der Provinz Sihuas (Peru)
 Distrikt Acobamba (Tarma), Distrikt in der Provinz Tarma (Peru)
 Provinz Acobamba, Provinz in der Region Huancavelica (Peru)